Bowman kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bowman (Georgia)
Bowman (North Dakota)
Bowman (South Carolina)